Bair (Kroatië), een gehucht in Kroatië
 Bair Island, een drasland in de Amerikaanse staat Californië

Personen 
Familienaam
 Deirdre Bair (1935 – 2020), Amerikaans schrijfster en biografe
 Doug Bair (1949), Amerikaans honkbalspeler
 Sheila Bair (1954), Amerikaans bestuurder

Voornaam
 Bair Badjonov (1976), Russisch boogschutter